Brug 232 (Houtgracht), brug in Amsterdam-Centrum over de Houtgracht (gedempt in 1882)
Brug 232 (Hortus Botanicus Amsterdam), brug in Amsterdam-Centrum nabij de Hortus Botanicus Amsterdam